SH1 (Albanië), een nationale weg in Albanië
 SH1 (Nieuw-Zeeland), een nationale weg in Nieuw-Zeeland
 Een State Highway in de Verenigde Staten, zie State Highway 1